Pierrefitte (Corrèze)
 Pierrefitte (Creuse)
 Pierrefitte (Deux-Sèvres)
 Pierrefitte (Vosges)